Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Philéos d'Athènes, fils d'Ajax le grand ou d'Eurysacès ;
 Philéos fils de Munichos, changé en oiseau comme ses parents.